Corá, instrumento musical da África Ocidental;
Coré, o nome de dois personagens bíblicos.